«Grande Source» puede referirse a:
 Grande Source, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-à-Galets.
 Grande Source, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Jean-Rabel.